Териберские гидроэлектростанции (Териберский каскад) — каскад ГЭС на реке Териберка в Мурманской области. Административно входят в Серебрянские ГЭС.

Характеристика 
Река Териберка вытекает из озера Венчья-Вер и впадает в Териберскую губу Баренцева моря.
Длина реки 127 км, падение 267 м, площадь водосбора 2030 км². Каскад ГЭС на Териберке включает в себя 2 электростанции — Верхнетериберскую и Нижнетериберскую. Строительство каскада ГЭС началось в 1976, закончилось в 1990.

Териберские ГЭС входят в состав ОАО «ТГК-1». Себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии на ГЭС Териберского и Серебрянского каскадов в 2001 — 9,5 коп.

Мощность всех ГЭС каскада — 156,5 МВт, среднегодовая выработка — 290 млн кВт·ч.

Териберские ГЭС спроектированы институтом «Ленгидропроект».

Состав

Ссылки 
 Описание Верхнетериберской ГЭС на сайте института Ленгидропроект
 Описание Нижнетериберской ГЭС на сайте института Ленгидропроект
 Официальный сайт ОАО «ТГК-1»
 Фоторепортаж с Териберских ГЭС
 Фоторепортаж с Териберских ГЭС

Каскады ГЭС России
Электростанции Мурманской области